Il doppio del torneo di tennis ATP Bordeaux 1990, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Tomás Carbonell e Libor Pimek che hanno battuto in finale Mansour Bahrami e Yannick Noah 6-3, 6-7, 6-2.

Teste di serie

 J-P Fleurian /  Éric Winogradsky (primo turno)
 Goran Ivanišević /  Balázs Taróczy (primo turno)

 Tomás Carbonell /  Libor Pimek (campioni)
 Mansour Bahrami /  Yannick Noah (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ATP Tour 1990
ATP Bordeaux 1990